Pojem Hardegg má více významů:

Geografie 
 Hardegg – město v okrese Hollabrunn ve Weinviertelu v Dolních Rakousích
 Hardegg (hrad) – hrad v okrese Hollabrunn v Dolních Rakousích

Hudba 
 Hardegg (hudební skupina) – pražská hudební skupina produkující folkovou muziku
 Hardegg – píseň skupiny Kamelot na albech Cesta do ráje, The Best of a 25 - Výběr největších hitů
 Rio/Hardegg singel – druhý singl skupiny Kamelot z roku 1996

Šlechtický rod 
 Hardegg, česky Hardekové – šlechtický rod pocházející z Hardeggu u Retz
 Therese Schwarzenbergová, rozená von Hardegg (* 1940) – kněžna, lékařka, manželka Karla Schwarzenberga
 Friedrich Leopold Hardegg (* 1968)